Ælfwald, Aelfwald ou Elfwald est un nom anglo-saxon composé des éléments  « elfe » et  « pouvoir ».

Ælfwald peut désigner :
 Ælfwald, roi d'Est-Anglie de 713 à 749 ;
 Ælfwald, roi du Sussex au  ;
 Ælfwald , roi de Northumbrie de 779 à 788 ;
 Ælfwald II, roi de Northumbrie de 806 à 808.

Anthroponyme anglo-saxon